Amherd ist der Familienname folgender Personen:

 Moritz Amherd (1935–2009), Schweizer römisch-katholischer Theologe und Ökonom
 Viola Amherd (* 1962), Schweizer Politikerin